Макопсе — топоним:

 Макопсе — поселок в составе Сочи.
 Макопсе — остановочный пункт в посёлке.
 Макопсе — река рядом с посёлком.